Václavice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Václavice, Gemeinde im Okres Benešov
 Václavice (Provodov), Ortsteil von Provodov-Šonov, Okres Náchod
 Václavice (Hrádek nad Nisou), Ortsteil von Hrádek nad Nisou, Okres Liberec